MercedesCup 2015 — это 38-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир впервые прошёл на траве с 8 по 14 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роберто Баутиста Агут
 в парном разряде —  Матеуш Ковальчик и  Артём Ситак

Общая информация 
Из-за расширения количества подготовительных турниров перед Уимблдоном, турнир в Штутгарте с 2015 года был перенесен с июля на начало июня. Также, впервые он поменял покрытие с грунта на траву.

В одиночном турнире приняло участие два представителя Топ-10. Первым номером посева стал Рафаэль Надаль(№ 7 в мире на тот момент), а вторым Марин Чилич (№ 10). Хорват Чилич вышел в полуфинал, где проиграл восьмому номера посева Виктору Троицки. Рафаэль Надаль же смог дойти до финала, где обыграл Троицки в двух сетах. Для испанца эта победа стала третьей в карьере на местных соревнованиях. До этого он побеждал в 2005 и 2007 годах на грунте. Прошлогодний чемпион Роберто Баутиста Агут не защищал свой титул.

В парном турнире победителями стали четвёртые номера посева Рохан Бопанна и Флорин Мерджа. Прошлогодние победители Матеуш Ковальчик и Артём Ситак не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Рафаэль Надаль обыграл  Виктора Троицки со счётом 7-6(3), 6-3.
 Надаль выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 66-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Троицки сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа обыграли  Александра Пейю /  Бруно Соареса со счётом 5-7, 6-2, [10-7].
 Бопанна выиграл свой 4-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мерджа выиграл свой 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Германия
Теннис
Июнь 2015 года
2015